Дмитровский кремль — частично сохранившаяся древнерусская крепость XII века в городе Дмитров, расположенном севернее Москвы. Резиденция удельных князей Дмитрова. На территории кремля размещается
музей-заповедник «Дмитровский кремль». Экспозиция состоит из остатков крепостного вала и рва, Успенского собора начала XVI века, ряда зданий XIX - XX века, воссозданных Никольских ворот.

История 
Дмитровское укрепление, согласно летописи, основано как пограничная крепость князем Юрием Долгоруким на месте более древнего славянского поселения в 1154 году. Город получил своё название в честь рождённого здесь сына Долгорукого — Дмитрия, будущего князя Всеволода Большое Гнездо. Сохранившийся вал длиной 990 метров и высотой от 7 до 9 метров создан, по данным археологии, в период с середины XII по конец XIII века.

Крепость как минимум семь раз разрушалась противником: сожжена киевским князем Святославом в 1181 году, разорена монголо-татарскими войсками Батыя в 1238, Дюденя в 1293, Тохтамыша в 1382 и Едигея в 1408 годах, а в 1373 г. разрушена тверским князем Михаилом Александровичем. В 1610 году деревянный кремль сожжён войсками Сапеги и Лисовского и больше не восстанавливался в связи с утратой крепостью оборонительного значения.

В 1301 г. в Дмитровском кремле встретились четверо русских князей: Владимиро-Суздальский великий князь Андрей Александрович, Московский князь Даниил Александрович (младший брат предыдущего), Тверской князь Михаил Ярославич (двоюродный брат Андрея и Даниила) и Переяславский князь Иван Дмитриевич (родной племянник Андрея и Даниила, двоюродный племянник Михаила).  — повествует летопись. Мирные переговоры увенчались лишь частичным успехом: три старших князя заключили военный союз, Иван же Переяславский не пожелал к нему присоединиться, ввиду своих крайне неприязненных отношений с Михаилом Тверским... Четыре княжеские короны, изображённые в нижней части Дмитровского герба (данного городу в 1781 г.) — память об этом съезде: 

В 1310—1334 годах Дмитровский кремль был резиденцией первого Дмитровского удельного князя Бориса Давыдовича. 

В 1388 году в Дмитровском кремле родился сын тогдашнего удельного князя Дмитровского и Серпуховского Владимира Андреевича Храброго — Ярослав. Это был второй (после Дмитрия-Всеволода Юрьевича) князь, рождённый в Дмитрове. Возможно, именно в связи с его рождением, в Дмитрове в тот же год был основан Борисо-Глебский монастырь, наречённый в честь Св. князей Бориса и Глеба Владимировичей. Св. князь Борис был небесным покровителем первого удельного князя Дмитровского Бориса Давыдовича. При этом, есть все основания полагать, что отдавая дань уважения Борису Давыдовичу, Владимир Андреевич планировал сделать Ярослава-Афанасия третьим Дмитровским князем (чему, однако ж, не суждено было осуществиться). 

В «Росписи города Дмитрова» 1647 года сохранились сведения о девяти деревянных башнях (из которых две были проезжими), существовавших в крепости до разрушения, их названиях и расположении.

События Смутного времени 
После неудачной осады Троицкого монастыря 6 февраля 1610 года войска Яна Сапеги отступили к Дмитрову. Скопин-Шуйский атаковал Дмитровский посад и тогда Сапега затворился в Дмитровском кремле. 23 февраля в кремль прибыла Марина Мнишек. Затем войска Скопина-Шуйского начали осаду Дмитровского кремля и Марина удалилась в сторону Калуги. Лишённый поддержки Сапега тоже вынужден был отступить из Дмитрова, причем кремль был сожжён, а имевшиеся артиллерийские орудия разбиты. На территории кремля найдены многочисленные археологические свидетельства пребывания интервентов — поляков и литовцев.

Изучение 
Первые рекогносцировочные раскопки были проведены О. Н. Бадером в 1930—1931 годах.

В 1933—1934 годах кремль исследовался отрядом экспедиции Московского отделения ГАИМК (ныне Институт археологии РАН) под руководством Н. П. Милонова по программе исследования территорий, прилегающих к трассе канала Москва — Волга. В Дмитровском кремле было исследовано более 800 квадратных метров.

Новые раскопки были проведены в начале 1990-х годов под руководством С. А. Болелова и в 1997 году под руководством О. И. Хижнякова и В. Н. Карасёва.

Подмосковной экспедицией Института археологии РАН под руководством А. В. Энговатовой на территории Дмитровского кремля в 2001—2003 и 2004—2012 годах исследовано славянское поселение на территории Дмитровского городища (середина X века) и датирован сохранившийся земляной вал (середина XII — конец XIII века, что согласуется с летописным упоминанием об основании крепости Юрием Долгоруким).

К настоящему моменту археологами исследовано более 1500 квадратных метров различных участков Дмитровского кремля.

См. также 
 Присутственные места (Дмитров)

Примечания

Литература 
 Тихомиров М. Н. Город Дмитров. От основания города до половины XIX века, Дмитров, 1925.

Ссылки 
 Дмитровский кремль: крепостные валы, Успенский собор, Никольские ворота, Елизаветинская церковь
 
 
 Дмитровский кремль // Литературная газета, 26 Сентября 2007 
 Музей-заповедник Дмитровский кремль.

Кремли
Здания и сооружения Дмитрова
Охраняемые природные территории Московской области
Крепости Московской области
Русские оборонительные сооружения XII века
Городища Московской области